Chenoprosopus est un genre éteint d'amphibiens de la famille également éteinte des Cochleosauridae qui a vécu à la fin de la période Carbonifère et au début du Permien.

Description 
Une seule espèce est aujourd'hui rattachée au genre, Chenoprosopus milleri, après que l'espèce « Chenoprosopus lewisi », décrite par Robert Hook en 1993, a été mise en synonymie avec C. milleri, car considérée comme un C. millieri n'ayant pas atteint le stade adulte.
 
Beaucoup d'autres cochléosauridés de la même période ont un vomer allongé et un choane large et allongé. Cependant, Chenoprosopus se distingue par son museau plus étroit et par la séparation entre le nasal et le maxillaire par le contact large lacrimo-septomaxillaire

Étymologie 
Le nom de Chenoprosopus signifie « visage d'oie court », basé sur les racines grecques « cheno- », « oie », et « prosop- », « visage court ».

Classification

Découverte 
Chenoprosopus, un amphibien cochléosauridé, a été découvert par M. Paul C. Miller, dans la formation d'El Cobre Canyon, près du lit d'os Miller, à proximité d'Arroyo del Agua, dans le centre-nord du Nouveau-Mexique, par Mehl en 1913. Le crâne était long et étroit, 28 cm de long et 5,4 cm de large. Les dents étaient robustes et coniques, légèrement recourbées et mesuraient environ 19 mm de long. Une seule vertèbre a également été trouvée sur le site ; elle ressemble à la vertèbre de  Diadectes.  « Chenoprosopus lewisi » a été décrit par Hook en 1993, dans la formation de Markley au Texas.

Notes et références

Références taxinomiques 

 
 

Genre de temnospondyles (nom scientifique)
Amphibien du Permien
Amphibien du Carbonifère
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1913